Иосиф Терентьевич Цьох (, 1 ноября 1916, с. Вернигородок (ныне Казатинского района, Винницкой области Украины) — 21 июня 1991, Львов) — украинский советский историк, журналист, педагог, профессор, , заслуженный работник высшей школы Украинской ССР.

Биография 
Родился в многодетной крестьянской семье. Окончил педагогический институт в Виннице. Учительствовал в селах области.

В 1938 году 22-летнему юноше предложили занять должность главного редактора Казатинской районной газеты «Коллективная работа» (укр. «Колективна праця»). В июле 1941 вместе с промышленными предприятиями был эвакуирован сначала в Краснодарский край, а затем в Узбекистан, в г. Каган близ Бухары. Работал там в школе, затем на хозяйственной и партийной работе.

После освобождения района от фашистов вернулся на родину. С января 1944 стал редактировать местную районную газету. Позже работал журналистом, корреспондентом по Черниговской и Кировоградской областям украинской республиканской газеты «Колхозник Украины» (укр. «Колгоспник України»).

В 1950 окончил Высшую партийную школу при ЦК КП Украины и получил назначение на должность заместителя главного редактора львовской газеты «Свободный труд» (укр. «Вільна праця»), впоследствии стал директором областного книжно-журнального издательства «Вільна Україна». Одновременно с 1954 занимался преподавательской деятельностью во Львовском государственном университете им. И. Франко. В 1959 защитил кандидатскую диссертацию, а через 8 лет — докторскую, стал профессором.

В университете прошел путь от преподавателя до заведующего кафедрой журналистики (позже кафедры истории журналистики) и декана журналистского факультета. Избирался секретарëм партийного комитета университета.

Иосиф Цьох был одним из тех, кто закладывал основы факультета журналистики львовского университета.

Умер во Львове. Похоронен на Лычаковском кладбище.

Научная и творческая деятельность 
Наряду с педагогической деятельностью — печатался в прессе, писал книги.

Научным интересом И. Т. Цьоха была история советской партийной прессы. В его творческом наследии — десятки монографий, более пятисот научных работ, немало книг.

Избранная библиография 
 Коммунистическая пресса Западной Украины (Роль печатной пропаганды в идеологической деятельности КПЗУ). 1919—1939 гг (монография, 1966)
 Подвиг Адама Коцка
 Возникновение советской прессы на Украине. (1972)
 Глашатай воссоединения. (1973)
 Юрий Мельничук: Литературный портрет. (1980)
 Очерк розвитку правових досліджень в Українській РСР. 1984
 Шарварок в екзилі 1986. (В этой книге памфлетов и статей высмеивается идеология украинского буржуазного национализма, а также антисоветская деятельность «униатской» церкви.)
 Партийно-советская пресса Украины в период укрепления и развития социалистического общества и усиления обороноспособности страны (1937 — июнь 1941 гг.) (1987)
 Канада зблизька.(1988)
 Флагман советской печати Украины (1990) и др.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 медали СССР
 заслуженный работник высшей школы Украинской ССР
 Республиканская премия имени Ярослава Галана

Литература 
 Кривко Я. Радянські історики — наші земляки // Жовтн.зорі.-1973.-29 трав.
 Тихенький О. Патріарх журналістики // Вісн. Козятинщ.-2005.- 3 серп.
 Шлеймович М. С. Цьох Йосип Терентійович // З-над Божої ріки. Літ. слов. Вінниччини /Укл. А. Подолинний. — Вінниця: РВП Континент-Прим, 1988. -С.315.
 Цьох Йосип Терентійович // Рад. енцикл. істориків України.- К., 1972 .-Т4 .- С.455.

Ссылки 
 Цьох Йосип Терентійович

Журналисты Украины
Историки Украины
Педагоги Украины
Доктора исторических наук
Похороненные на Лычаковском кладбище
Преподаватели Львовского университета
Выпускники Винницкого государственного педагогического университета имени М. Коцюбинского
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПУ
Лауреаты премии имени Ярослава Галана